Chrýsanthos Dimitriádis (1933- ), homme politique grec ;
 Constantin Dimitriadis (1879 ou 1881-1943), sculpteur grec ;
 Dimítris Dimitriádis (1944- ), poète et traducteur grec ;
 Dimítrios Dimitriádis (1961- ), homme politique grec ;
 Mários Dimitriádis (1971- ), homme politique grec ;
 Vasílis Dimitriádis (1966- ), footballeur grec ;
 Vassílis Dimitriádis (1978- ), skieur alpin grec.